Lame, Lamé eller LAME kan syfta på:

 LAME – en mp3-kodare
 Desa Lame – en administrativ by i Indonesien

Se även
 Lamé